
Molekulska formula -{C17H23NO}- se može odnositi na:

 Alazocin
 Morfanoli
 Dekstrorfan
 Levorfanol
 Racemorfan
 Pirandamin